110-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне:

 110-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году.
 110-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году.
 110-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году.